Colón – miasto w argentyńskiej prowincji Buenos Aires
 Colón – miasto w argentyńskiej prowincji Entre Ríos
 Colón – departament Hondurasu
 Colón – miasto w Kostaryce
 Colón – miasto na Kubie
 Colón – miasto w Kolumbii
 Colón – miasto w Meksyku
 Colón – miasto w Panamie
 Colón – prowincja Panamy
 Colón – miasto w Salwadorze
 Colón – miasto w Urugwaju
 Colon kostarykański – jednostka monetarna Kostaryki 
 Colón salwadorski – jednostka monetarna Salwadoru do 2001 roku
 Diego Colón – syn Krzysztofa Kolumba, admirał

Zobacz też: Colon